Реј има више значења:
 Реј (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Реј (Иран)
 Округ Реј (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Реј (Алабама), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Алабама
 Реј (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Реј (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Реј (филм), амерички филм
 Реј (Ратови звезда),
 Реј Ајанами,